Ненапряжённый гласный среднего ряда нижнего подъёма — гласный звук, присутствующий в фонетике некоторых языков. В МФА этот звук обозначается знаком ɐ, в X-SAMPA — 6.

Примеры

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Ненапряжённые гласные
Гласные нижнего подъёма
Гласные среднего ряда